Dusun Baru (Seluma), een plaats in Indonesië
Dusun Baru (Kota Padang), een plaats in Indonesië
Dusun Baru (Vii Koto), een plaats in Indonesië
Dusun Baru (Siulak), een plaats in Indonesië
Dusun Baru (Ilir Talo), een plaats in Indonesië
Dusun Baru (Air Hitam), een plaats in Indonesië